Lippe har flera betydelser:
 Kreis Lippe – ett distrikt i den nordöstra delen av Nordrhein-Westfalen
 Furstendömet Lippe (Lippe-Detmold) – ett tyskt furstendöme beläget mellan Weser och Teutoburger Wald 1123–1918
 Lippeska tronföljdsstriden – en konflikt om ledningen av den tyska furstendömet Lippe som uppstod efter Woldemar av Lippes död 1895
 Fristaten Lippe – en delstat i Tyska riket som uppstod ur Furstendömet Lippe 1918–1947
 Schaumburg-Lippe – en självständig tysk stat belägen i dagens Niedersachsen 1647–1946
 Lippe (flod) – en biflod till Rhen i Nordrhein-Westfalen i Tyskland